Костиков — русская фамилия и топоним.

Персоналии 
 Костиков, Андрей Григорьевич (1899—1950) — советский учёный в области механики, ракетостроитель, один из разработчиков «Катюши».
 Костиков, Валерий Иванович (род. 1937) — советский и российский учёный в области материаловедения.
 Костиков, Вячеслав Васильевич (род. 1940) — российский государственный деятель, дипломат.
 Костиков, Игорь Владимирович (род. 1958) — председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Союз потребителей финансовых услуг».
 Костиков, Николай Михайлович (род. 1962) — советский и российский футболист и тренер.
 Костиков, Олег Евгеньевич (род. 1969) — советский и украинский футболист, нападающий.
 Костиков, Фёдор Михайлович (1920—1995) — Герой Советского Союза.
 

 Костикова, Валентина Кузьминична (Куликова; 1935—1997) — советская баскетболистка.

Топоним 
 Костиков — хутор в Октябрьском районе Ростовской области.